Иван Иванович Веремеенко (27 марта 1938 — 14 октября 2013, Москва, Российская Федерация) — советский и российский юрист, специалист по административному праву, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ.

Биография 
 1964 г. — окончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
 1970 г. — защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Административно-правовые санкции».
 1983 г. — защитил докторскую диссертацию на тему: «Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка»,
 1988—2010 гг. — заведующий кафедрой административного и финансового права МГИМО МИД РФ.

Автор более 60 работ по проблемам административного и финансового права. Наиболее значимыми среди них являются монографии:
 «Административно-правовые санкции» (М., Юридическая литература),
 «Механизм административно-правового регулирования. Понятие и структура»,
 «Реализация механизма административно-правового регулирования»,
 Учебники в соавторстве: «Административное право СССР», «Административное право РФ»
 «Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях».

Длительное время являлся членом Экспертного совета Комитета по безопасности Государственной Думы РФ, постоянно привлекался Государственной Думой к участию в разработке проектов законодательных актов.

Ссылки 
 http://www.mgimo.ru/users/document1161.phtml
 http://www.mgimo.ru/news/faculty/document242337.phtml

Правоведы СССР
Правоведы России
Специалисты по административному праву
Выпускники юридического факультета МГУ
Преподаватели МГИМО